Kostel steht für:
 Kostel (Slowenien), ein Ort in Slowenien
 Podivín (deutsch: Kostel), eine Gemeinde in Südmähren (Tschechien)